Feldberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile:
 Feldberg (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Feldberg, Ortsteil der Stadt Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Feldberg (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Feldberg (Fehrbellin), ehemaliges Dorf, 1922 eingemeindet nach Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Feldberg (Gemeinde Ebbs), Siedlung bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol, Österreich

Berge (sortiert nach Höhe):
 Feldberg (Kaisergebirge) (1813 m), Nebenzug des Wilden Kaisers, Tirol, Österreich
 Feldberg (Berg im Schwarzwald) (1493 m), im Schwarzwald bei Feldberg (Schwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Großer Feldberg (879 m), höchster Berg des Taunus, bei Niederreifenberg, Hochtaunuskreis, Hessen
 Kleiner Feldberg (826 m), Nebengipfel des Großen Feldbergs
 Feldberg (Hessische Rhön) (815,2 m), in der Hessischen Rhön bei Sandberg (Gersfeld), Landkreis Fulda, Hessen
 Feldberg (Bayerische Rhön) (570,2 m), in der Bayerischen Rhön bei Sandberg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Feldberg (Baumholder) (563,2 m), im Saar-Nahe-Bergland bei Baumholder, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Feldberg (Olpe) (556,2 m), im Rheinischen Schiefergebirge bei Olpe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Feldberg (Ottenstein) (320 m), Kreis Holzminden, Niedersachsen
 Feldberg (Berg in Mecklenburg) (145,8 m), im Naturpark Feldberger Seenlandschaft und Namensgeber von  Feldberg (Mecklenburg), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Feldberg, Leinach, Landkreis Würzburg, Bayern

Schutzgebiete:
 Feldberg (Natur- und Landschaftsschutzgebiet) im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Feldberg (Brilon, HSK-211) im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Feldberg (Brilon, HSK-512) im Sauerland, Nordrhein-Westfalen

Feldberg ist der Familienname folgender Personen:
 Lore Feldberg-Eber (1895–1966), Malerin
 Wilhelm Siegmund Feldberg (1900–1993), deutscher Pharmakologe und Physiologe

Feldberg bezeichnet des Weiteren:
 (10666) Feldberg, einen Asteroiden
 Feldbergrennen, Automobil- und Motorradrennen am Großen Feldberg

Siehe auch:
 Feldsberg
 Fellberg
 Feldbergen
 Feldberger
 Feldbergpass
 Feldberg Foundation for anglo-german scientific exchange